

Geografia 
 Isola Fergusson – isola della Papua Nuova Guinea

Persone 
 Adam Fergusson – pilota motociclistico australiano
 Bernard Fergusson – generale, storico e politico britannico
 Charles Fergusson – generale e politico britannico
 Francis Fergusson – critico e docente statunitense
 Frances Daly Fergusson –  storica dell'arte statunitense
 Harvey Butler Fergusson – politico statunitense
 John Duncan Fergusson – artista scozzese
 Muriel McQueen Fergusson – attivista canadese
 Robert Fergusson – poeta scozzese
 Rod Fergusson – programmatore e autore di videogiochi canadese
 William Fergusson – medico scozzese

Altro 
 Clan Fergusson – clan scozzese
 Fergusson College – college di Pune, in India

Pagine correlate 
Ferguson